Ádám Attila (1941) rádióamatőr
 Ádám Attila (1958) mikrobiológus, növénypatológus, a biológiai tudományok kandidátusa
 Ádám Attila (1970) kajakozó